River Arrow kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Arrow (vattendrag i Storbritannien, lat 52,22, long -1,87), England, 
 River Arrow (vattendrag i Storbritannien, lat 52,20, long -2,72), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar